Österberg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 4311 personer bosatta i Sverige. 3 personer hade efternamnet Österbergh.

Personer med efternamnet Österberg
 Adolf Österberg (1880–1944), manusförfattare och biografchef
 Agda Österberg (1891–1987), konstnär
 Anders Österberg (född 1981), politiker, socialdemokrat
 Anna-Lisa Österberg (född 1926), finländsk pedagog och författare
 Axel Österberg (1911–1968), anarkosyndikalistisk agitator, journalist, författare och översättare
 Axel Österberg (konstnär) (1866–1952), bildkonstnär, tecknare och etsare
 Birger Österberg (född 1964), skådespelare
 Bosse Österberg (1942–2019), finlandssvensk musiker, illustratör och arkitekt
 Carin Österberg (1917–2011), förlagschef
 Dag Østerberg (född 1938), norsk sociolog och filosof
 Edvin Österberg (1850–1917), skolman
 Eric Österberg, flera personer
 Eric Österberg (bildhuggare) (början av 1800-talet)
 Eric Österberg (gravör) (1746–1779), akademigravör
 Erik Österberg (1892–1974), ämbetsman, statsråd
 Ernst Österberg (1885–1974), tecknare, målare och grafiker
 Eva Österberg, flera personer
 Eva Österberg (historiker) (född 1942), professor
 Eva Österberg (operasångerska) (född 1964), operasångerska, sopran och skådespelare
 Frans Botvid Österberg (död 1879), bokhållare, tecknare och akvarellist
 Gustaf Österberg (1864–1926), tidningsman och politiker, liberal
 Henning Österberg (1899–1988), författare, journalist och lokalhistoriker
 Johan Österberg (1753–1793), bildhuggare
 John Österberg (1904–1979), arkitekt
 Julius Österberg (1855–1922), filolog och skolman
 Karl Österberg (1894–1975), friidrottare, höjdhoppare
 Karl Österberg (konstnär) (1905–1996), chefredaktör och målare
 Laura Österberg Kalmari (född 1979), finländsk fotbollsspelare
 Li Österberg (född 1978), serieskapare
 Martina Österberg (1849–1915), gymnastikpedagog
 Mikael Österberg (född 1986), ishockeyspelare
 Oskar Österberg (1885–1921), skräddare och teckenspråkforskare
 Petter Österberg (född 1983), fotbollsspelare
 Stellan Österberg (född 1965), badmintonspelare
 Sven-Erik Österberg (född 1955), ämbetsman och politiker, socialdemokrat
 Sylvia Österberg (1934–2012), rallyförare och kartläsare
 Ulla Österberg (1907–1992), författare och kompositör

Källor

Svenska efternamn